Знаки почтовой оплаты Украины (1992) — перечень (каталог) знаков почтовой оплаты (почтовых марок), введённых в обращение почтой Украины в 1992 году. Независимость Украины была провозглашена в августе 1991 года, однако первые украинские почтовые марки, которые должны были обосновать существование нового независимого государства и подчеркнуть украинскую самобытность, появились только в 1992 году (Приказ Госкомсвязи Украины от 06.02.1992 № 21 «О введении в обращение первых украинских почтовых марок», ). Таким образом, первые с момента провозглашения независимости Украины почтовые марки вышли 1 марта 1992 года и были посвящены 500-летию украинского казачества и 100-летней годовщине первого поселения украинцев в Канаде.

С 1 марта по 14 декабря 1992 года было выпущено 22 почтовые марки, в том числе 14 памятных (коммеморативных) и восемь стандартных первого выпуска. Тематика коммеморативных марок охватывала юбилеи государственных деятелей, выдающихся деятелей науки и культуры, представителей фауны и флоры страны, знаменательные даты и другие события. В обращение были введены марки номиналом 0,15; 0,20; 0,50; 0,70; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20 и 50 купоно-карбованцев. Первой почтовой маркой, выпущенной независимой Украиной в 1992 году, стала «500 лет украинского казачества», номиналом 0,15 купоно-карбованцев. Четыре коммеморативные марки были объединены единой темой: участием объединённой команды спортсменов в XXV летних Олимпийских играх в Барселоне.

Почтовые марки № 13, 23, 24, 25, 26, 27, 29 и 30 были напечатаны в канадской типографии Canadian Bank Note Company, № 33 — в , № 34 — в венгерской типографии Philatelia Hungarica Kft., все остальные — московской типографией «Гознак».
Ниже приведён перечень стандартных и памятных художественных марок (с возможностью сортировки по номиналу, тиражу и дате введения в обращение).

Список коммеморативных (памятных) марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты (), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Первый выпуск стандартных марок (1992—1993) 

16 мая (№ 19—22) и 17 июня (№ 15—18) 1992 года была выпущена в обращение первая серия стандартных марок независимой Украины. Первый выпуск стандартных марок (1992—1993) представлен знаками почтовой оплаты номиналом в 0,50; 0,70; 1; 2; 5; 10; 20 и 50 купоно-карбованцев. В качестве изображения художник В. И. Дворник выбрал эскиз марки Украинской народной республики образца 1918 года номиналом в 30 шагов (художник Г. Нарбут).

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты (), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Появились в 1992 году на Украине